Town-klass kan avse:

 Town-klass (kryssare, 1910), en brittisk fartygsklass bestående av 21 kryssare byggda för Royal Navy och Royal Australian Navy
 Town-klass (kryssare, 1936), en brittisk fartygsklass bestående av 10 lätta kryssare byggda för Royal Navy
 Town-klass (jagare), en brittisk fartygsklass bestående av 50 amerikanska jagare som hade tagit över av Royal Navy och Royal Canadian Navy i utbyte mot militära baser